Giggs est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Margaret Giggs (1508-1570), fille adoptive de Thomas More
Ryan Giggs (né en 1973), joueur de football gallois
Giggs (né en 1983), rappeur britannique

Toponyme

Giggs Hill Green, parc de Thames Ditton, Surrey

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme